Jazz Bez —  міжнародний джазовий фестиваль, що відбувається щорічно на початку грудня. 
 Leopolis Jazz Fest — міжнародний джазовий фестиваль, який щороку проходить у Львові у червні, починаючи з 2011 року